Le nom Palais des Téléphones (roumain : Palatul Telefoanelor) peut désigner :
 le Palais des Téléphones de Bucarest,
 le Palais des Téléphones de Cluj.